Ahoj má několik významů:

 Ahoj – pozdrav mezi známými, přáteli a vodáky.
 Ahoj (Bratislava) – lokalita v Bratislavě
 Ahoj (album) – CD skupiny Krucipüsk
 Ahoj (časopis) – časopis, vydávaný v letech 1933–1943 nakladatelstvím Melantrich
 Ahoj na sobotu – zábavní a společenský magazín, který vycházel v letech 1969–1997 jako příloha novin Svobodné slovo
 Ahoj (jízdní kola) – český výrobce jízdních kol